Skyranger steht für:

 Aeryon SkyRanger R60, unbemanntes Aufklärungsflugzeug der Firma Aeryon Labs
 Best Off Skyranger, Ultraleichtflugzeug des französischen Herstellers Best Off Aircraft
 Oerlikon Skyranger, mobiles Flugabwehrsystem der Firma Rheinmetall